Campagne (automerk), Frans automerk
 campagne (landbouw), periode waarin bepaalde producten worden geoogst
 Campagne (Maastricht), wijk in Maastricht
 campagne (militair), opeenvolgende reeks militaire acties 
 campagne (politiek), verzameling marketingacties gericht op het promoten van een product, dienst of (politieke) organisatie:
 een reclamecampagne ijvert voor naamsbekendheid van een product, dienst of organisatie
 een verkiezingscampagne maakt een politieke partij of politicus bekend om stemmen te ronselen
 een protestcampagne is een verzameling van acties om ergens tegen te protesteren.
 Campagne (restaurant) in Ierland
 Campagne (rollenspel), een term in computerrollenspellen
 
 Campagne (Dordogne), deel van de Dordogne
 Campagne (Hérault), deel van Hérault
 Campagne (Landes), deel Landes
 Campagne (Oise), deel van de Oise
 Campagne-d'Armagnac, deel van Gers
 Campagne-lès-Boulonnais, deel van Pas-de-Calais
 Campagne-lès-Guines, idem
 Campagne-lès-Hesdin, idem
 Campagne-lès-Wardrecques, idem
 Campagne-sur-Arize, deel van Ariège
 Campagne-sur-Aude, deel van Aude